Футболист года в Океании — ежегодная награда, вручаемая лучшему футболисту в Океании. Победитель определяется опросом журналистов. После того, как в 2004 году игроком года стал австралиец Тим Кэхилл, три года звание не присуждалось никому.

Возобновление традиции 
В декабре 2008 года было принято решение возродить эту номинацию: сразу были названы победители за 2005—2007 годы, а имя футболиста 2008 года в Океании будет оглашено в середине 2009 года.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Статистика RSSSF (1988—2004) 

Футбольные награды